Hayden Ian Mullins (Reading, 27 de março de 1979) é um futebolista inglês que atualmente joga no Portsmouth.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Crystal Palace F.C.
Futebolistas do West Ham United F.C.
Futebolistas do Portsmouth F.C.